Шлезијски се може односити на:
 Шлезијски језик, језички варијатет западнословенских језика
 Шлезијци, западословенски народ сличан Пољацима и Чесима
 Шлезија, историјска област на тромеђи Пољске, Чешке и Словачке
 Горња Шлезија, југоисточни део историјске области Шлезија
 Доња Шлезија, северозападни део историјске области Шлезија

Види још 
 Шлески, вишезначна одредница